Más de una obra lleva este nombre:
Las Catilinarias de Cicerón, orador romano del siglo I a. C.;
Las Catilinarias de Juan Montalvo, escritor ecuatoriano del siglo XIX;
Las Catilinarias de Ezequiel Martínez Estrada, escritor argentino del siglo XX;
Las Catilinarias de Amélie Nothomb, escritora belga.